Sporidiobolales är en ordning av svampar. Sporidiobolales ingår i klassen Microbotryomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Sporidiobolales